Osiedle Zdrojowe (Inowrocław)
 Osiedle Zdrojowe (Skierniewice)
 Osiedle Zdrojowe (Zielona Góra)

Zdrojowe